Сарновка — название нескольких населённых пунктов на Украине:

 Сарновка — село в Луцком районе Волынской области.
 Сарновка — село в Олевском районе Житомирской области.
 Сарновка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Сарновка — село в Жолковском районе Львовской области.